Delort ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Delort (* 1991), französisch-algerischer Fußballspieler 
 Charles Édouard Delort (1841–1895), französischer Maler
 Jacques-Antoine Delort (1773–1846), französischer General der Kavallerie
 Robert Delort (* 1932), französischer Historiker